Mađarska se upravno dijeli na 20 upravnih jedinica, od kojih su njih 19 županije (mađ. megyék, jednina: megye) i na glavni grad (mađ. főváros): Budimpeštu. 

Istih 20 županija i glavni grad su podijeljeni na 173 mikroregije (mađ. kistérségek), a gl. grad Budimpešta je samostalna mikroregija.

23 grada imaju županijska prava (mađ. megyei jogú városok, jedn.: megyei jogú város), katkad ih se zove urbane županije. Mjesne vlasti tih gradova imaju proširene ovlasti, ali ti gradovi još nemaju status neovisnih teritorijalnih jedinica.

 stariji naziv: "Šimeška županija"
**Stariji oblik "Miškovac"
  
Pet je gradova sa županijskim pravima, ali koji su i sjedišta drugih županija:

 Andzabeg (Peštanska)
 Pentela (Dunaújváros) (Bila)
 Vašarelj (Čongradska)
 Kaniža (Zalska)
 Šopron (Đursko-mošonjsko-šopronska)

Vidi još 
 mađarske regije
 mikroregije u Mađarskoj
 kotari u Mađarskoj

Izvori

Vanjske poveznice 
 Hrvatska državna samouprava u Mađarskoj 
 Hrvatska imena naseljenih mjesta u Mađarskoj

 
ro:Comitatele Ungariei